Флор де Марија има више значења:

 Флор де Марија (Рајон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флор де Марија (Сан Фелипе дел Прогресо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Флор де Марија (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Флор де Марија (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику